De gemeente Dalfsen heeft 98 gemeentelijke monumenten, hieronder een overzicht. Zie ook de rijksmonumenten in Dalfsen.

Dalfsen
De plaats Dalfsen kent 67 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Lemelerveld
De plaats Lemelerveld kent 7 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

 

|}

Nieuwleusen
De plaats Nieuwleusen kent 24 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Monument in Dalfsen
Dalfsen
Dalfsen